Paquita est un prénom féminin d'origine espagnole. De plus :

 Paquita est un personnage de La Fille aux yeux d'or (1835) de Balzac ;
 Paquita (1846) est un ballet pantomime de Joseph Mazilier et Paul Foucher sur une musique d'Édouard Deldevez ;
 Leslie Fry est le nom de plume de Paquita de Shishmareff (1882-1970), une essayiste américaine née en France ;
 Paquita Rico (1929- ) est une actrice de cinéma et une chanteuse espagnole ;
 Paquita la del Barrio (1947- ) est le nom de scène de Francisca Viveros Barradas, une chanteuse mexicaine ;
 Paquita Paquin (1949- ) est une actrice, écrivaine, journaliste spécialisée dans le domaine de la mode ;
  est un village de la Province de Córdoba en Argentine.

Voir aussi 
 Pakita